Тридесет шеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела у октобру 2001. у Зелдену у Аустрији а завршена је у марту 2002. у Алтенмаркту у Аустрији. Укупни победници били су Штефан Еберхартер и Михаела Дорфмајстер, обоје из Аустрије.

Током фебруара је направљена пауза од скоро месец дана због Зимских олимпијских игара у Солт Лејк Ситију.

Ово је била прва сезона у којој је коришћена боја за обележавање стазе.

Календар такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 69 трка.

Мушкарци 

Коначни поредак после 35 трка.

Жене 

Коначни поредак после 34 трке.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2001.
Алпско скијање у 2002.